Tagalo (tagálog) es:
 El pueblo tagalo, una etnia indígena de origen austronesio que vive en la isla de Luzón, Filipinas.
 El idioma tagalo, lengua de origen neomalayo o malayo-polinesio de Filipinas.